de beek de Drentsche Aa
 het voormalig waterschap de Drentse Aa